Nicolò Palmeri – economista, storico e politico italiano
 Paolo Palmeri – antropologo italiano
 Paride Palmeri – chimico italiano